Kreuzkirche (Chiesa della Croce) è il nome di più edifici religiosi:

 Kreuzkirche di Berlino
 Kreuzkirche di Dresda
 Kreuzkirche di Suhl.